Pekelkreeftjes (orde), de orde Anostraca
 Pekelkreeftjes (familie), de familie Artemiidae in de orde Anostraca